The Young Aborigenes è un gruppo hardcore punk nato a New York alla fine degli anni settanta, e precisamente nel 1979.

Dopo due anni di attività, nel 1981, per volere di Yauch e Diamond, il gruppo cambiò il nome in Beastie Boys.

Formazione
John Berry
Michael Diamond
Kate Schellenbach
Adam Yauch

Collegamenti esterni 

Beastie Boys